SNS je lahko:
 Slovenska nacionalna stranka
 Sindikat novinarjev Slovenije

Kratice